von Heydebrand und der Lasa ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline von Heydebrand und der Lasa (1886–1938), deutsche Pädagogin, siehe Caroline von Heydebrand
 Ernst von Heydebrand und der Lasa (1851–1924), deutscher Politiker (Deutschkonservative Partei)
 Ernst von Heydebrand und der Lasa (Richter) (1884–1963), deutscher Richter
 Oskar von Heydebrand und der Lasa (1815–1888), deutscher Landrat und Landesältester
 Ernst William Christian von Heydebrand und der Lasa (1745–1819), deutscher Rittmeister und Landrat
 Georg von Heydebrand und der Lasa, deutscher Politiker und Landrat
 Georg Adam August von Heydebrand und der Lasa (1852–1901), deutscher Regierungspräsident
 Hans Christoph von Heydebrand und der Lasa (1666–1748), deutscher Adliger, Begründer der Linie zu Wilkau

 Joachim Sigismund von Heydebrand und der Lasa (1670–1716), deutscher Adliger, Begründer der Linie zu Orontowitz/Storchnest
 Leopold von Heydebrand und der Lasa (1754–1808), deutscher Offizier
 Leopold von Heydebrand und der Lasa (Autor), deutscher Autor zu Pferdezucht und Reitsport 
 Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818–1899), deutscher Schachspieler
 Wilhelm von Heydebrand und der Lasa (1849–1908), deutscher Regierungspräsident und Politiker, MdR